C4H6N2 – formula molecolare del 4-metilimidazolo
C4H6N2 – formula molecolare del fomepizolo

Formule molecolari